Перша ліга Словенії 2021—2022 — 31-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Чемпіоном країни став клуб «Марибор».

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Перша фаза

Друга фаза

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 та 29 травня 2022

|}

Примітки

Посилання 
 Перша ліга Словенії на NZS  
 Перша Ліга Словенії на soccerway  

2022
Словенія
Словенія
2021 у словенському спорті
2022 у словенському спорті